Tadeusz Górski ps. „Szary” (1889–1918) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, 19 grudnia 1930 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Górski (ur. 1898) – porucznik lekarz weterynarii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Tadeusz Górski (1901–1946) – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Tadeusz Górski (1930–2017) – klimatolog, agrometeorolog, agroekolog i fotoekolog
 Tadeusz Górski (1944–2016) – dziennikarz sportowy

Przypisy